Беке́шевская — станица в составе Предгорного района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Название 
Станица Бекешевская, вероятно, получила своё название по имени казачьего бекета (пикета), находившегося на соседней одноимённой горе Бекечь (Бекет). Первые десятилетия наименование станицы в официальных документах часто писалось через букву «ч».

География 
Станица Бекешевская расположена на берегах Верхней Кумы, при выходе её из горного ущелья на высоте 685 м над уровнем моря, в 109 км к юго-востоку от краевого центра и 38 км к северо-западу от районного центра.

История 
Станица Бекешевская была основана 19 сентября 1825 года (по распоряжению генерала А. П. Ермолова). 188 казачьих семей было переселено из станицы Александровской (Северной), которую в 1777 году начали строить казаки-переселенцы Хопёрского полка, прибывшие из Новохопёрской крепости.

До 1920 года числилась в Баталпашинском отделе Кубанской области и имела около 15 тысяч жителей смешанного донско-запорожского состава и с таким же смешанным русско-украинским диалектом.

По данным Всесоюзной переписи 1926 года в станице значилось 1919 дворов с 8895 жителями (4172 мужчины и 4723 женщины); среди местного населения преобладали малороссы.

В начале 1950-х годов в станице был образован колхоз «Путь Ленина».

До 16 марта 2020 года станица образовывала упразднённое сельское поселение станица Бекешевская.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 1421 мужчина (45,54 %) и 1699 женщин (54,46 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Образование 
 Детский сад № 24
 Средняя общеобразовательная школа № 3

Медицинские учреждения 
 Участковая больница

Учреждения культуры 
 Дом культуры
 Сельская библиотека. Открыта 1 января 1952 года
 Районная детская библиотека. Филиал № 3

Религия 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы РПЦ. Входит в Пятигорское благочиние Пятигорской и Черкесской епархии. Зарегистрирован 4 августа 1999 года.

Люди, связанные с селом 
 Медяник Фёдор Тихонович — атаман Бекешевской станицы, участник русско-китайской и японской войн, Полный Георгиевский кавалер.
 Прядкин Иван Михайлович (1924, станица Бекешевская — 1994) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы

Памятник 
 Памятник В. И. Ленину. 1968 год.

Памятники археологии 
Согласно Постановлению главы администрации Ставропольского края

Кладбище 
В районе пересечения улиц Ленина, Нагорной, Спортивной и К. Маркса расположено общественное открытое кладбище площадью 54 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Предгорного района
Упразднённые муниципальные образования Предгорного района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году
Станицы